Олимпийские игры 1968
 Летние Олимпийские игры 1968 — XIX Летние Олимпийские игры в Мехико, Мексика.
 Зимние Олимпийские игры 1968 — X Зимние Олимпийские игры в Гренобле, Франция.